San Cibrián steht für:

 San Cibrián (Burgos), Ort der Gemeinde Valle de Valdebezana, Spanien
 San Cibrián (Soria), Ort in der Provinz Soria, Spanien
 San Cibrián de Ardón, Ort in der Provinz León, Spanien
 San Cibrián de la Somoza, Ort in der Provinz León, Spanien
 Modubar de San Cibrián, Ort in der Provinz Burgos, Spanien
 Sancibrián, Ort in Kanatabrien